Right Now  – singolo di Herbie Mann del 1962
 Right Now  – album di Herbie Mann del 1962
 Right Now  – album di Wizz Jones del 1972
 Right Now!  – album dei Pussy Galore del 1987
 Right Now  – singolo dei Van Halen del 1992, dall'album For Unlawful Carnal Knowledge
 Right Now!  – album dei The Zeros del 1992
 Right Now  – album di Grandmaster Mele-Mel & Scorpio
 Right Now  – singolo delle Atomic Kitten del 1999
 Right Now  – album delle Atomic Kitten del 2000
 Right Now  – singolo dei Korn del 2003
 Right Now  – singolo degli SR-71 del 2001
 Right Now  – album di Leon Jackson del 2008
 Right Now (Na Na Na)  – singolo di Akon del 2008
 Right Now  – singolo di Psy del 2010
 Right Now – singolo di Rihanna del 2013
 Right Now – singolo di Nick Jonas e Robin Schulz del 2018
 Right Now – singolo di Sophie and the Giants del 2021